

Presentación previa 
Ričardas Berankis fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Mijaíl Kukushkin derrotó en la final a Yevgueni Donskói.

Cabezas de serie 

 ' Mijaíl Kukushkin (Campeón)
  Konstantín Kravchuk (Semifinales)
  Yevgueni Donskói (Finalista)
  Karen Jachánov (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Yannick Mertens ''(Cuartos de final)
  Hiroki Moriya ''(Segunda ronda)
  Connor Smith ''(Primera ronda)
  Chen Ti ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

President's Cup 2015